
Termin -{XPD}- ima više značenja.

 ERCC2, helikaza
 XPD (roman), špijunski roman